Eisengräber steht für:

 Felix Eisengräber, ein deutscher Maler
 Medailleur, auch Eisengräber, Eisenschneider, Stempelschneider genannt